Desa Gendingan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gendingan (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 111,22), Jawa Timur, 
 Desa Gendingan (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 111,21), Jawa Timur, 
 Desa Gendingan (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 111,22), Jawa Timur, 
 Desa Gendingan (administrativ by i Indonesien, lat -8,03, long 111,91), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar